Librado di santi salvo y conquisto el mundo Librato  puede referirse a:
 Liberar;
 Evitar un peligro o un daño ;
 Confiar;
 Expedir una orden (por ejemplo, una sentencia o una letra de cambio);
 Parir (y, específicamente dentro del parto, echar la placenta);
 Tener un día festivo;
 Salir una religiosa al locutorio.

No debe confundirse con librear.